Ви́ктор Ильи́ч Божо́вич (22 апреля 1932 — 15 августа 2021) — советский и российский критик и киновед. Кандидат искусствоведения (1962).

Биография 
В 1955 году окончил Ленинградский государственный университет. Печатался с 1957 года. Автор работ по зарубежному кино. Член Союза кинематографистов СССР и России.

Личная жизнь 
Был женат на критике Нелли Гаджинской. Их дочь Мария Божович замужем за литературоведом и телеведущим Александром Архангельским.

Сочинения 
 Составитель книги «Жак Тати» (1977) и автор вступительной статьи к ней
 Автор вступительной статьи к книге «Ингмар Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью.» (1969).
 Виктор Божович. Творчество Франсуазы Розе. // Французское киноискусство. — М., 1960.
 Виктор Божович. Жак Фейдер. — М., 1965.
 Виктор Божович. Современные западные кинорежиссёры. — М., Наука, 1972.
 Виктор Божович. Жан Габен. — М., 1982.
 Виктор Божович. Рене Клер. — М., 1985.
 Виктор Божович. Жан-Луи Трентиньян. — М., 1987.
 Виктор Божович. Кира Муратова. — М., 1988.

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 51

Ссылки